Ви́тинг — фамилия. Известные носители:

 Виттинг (Витинг), Евгений Эдуардович (1882—1959) — российский и советский певец.
 Витинг, Леонид Михайлович (1924—2000) — советский химик.
 Витинг, Николай Иосифович (1910—1991) — советский художник.